

Cinema 
 La maschera di cera (House of Wax) – film del 1953 diretto da André De Toth
 La maschera di cera (House of Wax) – film del 2005 diretto da Jaume Collet-Serra

Musica 
 House of Wax – traccia dell'album Memory Almost Full di Paul McCartney del 2007